Der 2. IISHF Inline-Skaterhockey-Europapokal der Pokalsieger (offiziell: IISHF Men European Invitation Cup 2012) fand vom 25. August – 26. August 2012 in  Århus, Dänemark statt.

Teilnehmer

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Viertelfinal-Qualifikation 
Die jeweils 4. und 5. Platzierten einer Gruppe spielen untereinander den letzten Startplatz für das Viertelfinale aus. Die Verlierer dieser Spiele, spielen um die Plätze 9 und 10.

Playoffs

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Skills Competition – Härtester Schuss 

Inline-Skaterhockey-Europapokal
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in Aarhus Kommune
Europapokal 2012 #Pokalsieger